MLQ steht für:
 Malalaua Airport (IATA-Code), Papua-New Guinea
 Mittleres Niedrigwasser (aus ‚mittel, ‘‚niedrig‘ und Abflussmenge  Q)

mlq steht für:
 West-Maninka (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Maninka (Sprache)

Abkürzung